Olaszország
Cagno, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében
Cagnò, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trentino megyében